Internationella öspelen 2003 hölls på Guernsey, från den 28 juni till 4 juli 2003.

Medaljutdelning

Idrottsgrenar

Källor
Internationella öspelen 2003

2003 i Guernsey
2003
Sportåret 2003
Sport i Guernsey